

Броніслав — село в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Броніслав — село в гміні Добре Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Броніслав — село в гміні Кшикоси Сьредського повіту Великопольського воєводства